Atmosfera är en fotbollsklubb från staden Mažeikiai i Litauen som grundades 2012.  

Klubben spelar i Pirma lyga – den litauiska andra nivå.

Placering tidigare säsonger 
{|  class="wikitable" style="font-size:90%;"
|-
!Säsong
!Nivå
!Liga
!Placering
!Webbplats
!Notering
|-
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"| 2013
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| 3.
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| Antra lyga (Vakarai) 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 6. 
|  
|-
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"| 2014
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| 3.
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| Antra lyga (Vakarai) 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 9. 
| 
|-
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"| 2015
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| 3.
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| Antra lyga (Vakarai) 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 6. 
|  
|-
| bgcolor="#e2e2e2" style="text-align:center;"| 2016
| bgcolor="#e2e2e2" style="text-align:center;"| X
| bgcolor="#e2e2e2" style="text-align:center;"| X 
| bgcolor="#e2e2e2" style="text-align:center;"| X 
| 
|-
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"| 2017
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| 3.
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| Antra lyga (Vakarai) 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 7. 
| 
|-
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"| 2018
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| 3.
| bgcolor="#FFFFDD" style="text-align:center;"| Antra lyga (Vakarai) 
| bgcolor="#deb678" style="text-align:center;"| 3. 
| 
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"|  Uppflyttad till Pirma lyga
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2019| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#FFe2e2" style="text-align:center;"| 14.| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2020| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 12.| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2021| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 7.| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2022| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 15.'| 
|-
|}

 Trupp 2022 Uppdaterad: 28 april 2022''

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 (Vitinho)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Tränare 
  Nerijus Gudaitis (2012–2015; 2017–2018) 
  Evaldas Razulis (sedan 2019)
  Marius Šluta (sedan oktober 2022)

Kända spelare 
  Tadas Labukas, (2020)
  Marius Papšys, (2020)

Se även 
 FK Atmosfera (1973)

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 Officiell Hemsida Facebook
 Officiell Hemsida 1lyga.lt

Fotbollsklubbar i Litauen
Sportklubbar bildade 2012